Okręty Royal Navy o nazwie HMS „Revenge”:
 Pierwszy „Revenge” był 46 działowym galeonem zwodowanym w 1577. Walczył z Hiszpańską Armadą w 1588 i został przechwycony przez Hiszpanów w 1591. Zatonął, gdy płynął w kierunku Hiszpanii.
 Drugi „Revenge” był 42 działowym okrętem, wcześniej statkiem handlowym, zakupionym w 1650 przez rojalistów. Jego załoga zdezerterowała na rzecz zwolenników Parlamentu w 1652 zabierając ze sobą jednostkę. Został przemianowany na „Marmaduke” i zatopiony w 1667 jako okręt blokadowy.
 HMS „Revenge” – 70 działowy okręt liniowy, zwodowany w 1673 jako  HMS Swiftsure, przemianowany na  HMS Revenge w 1716. Trzykrotnie przebudowany, sprzedany w 1787.
 HMS „Revenge” – brytyjski pancernik (przeddrednot) typu Royal Sovereign, zwodowany w 1892, w 1915 przemianowany na HMS „Redoubtable”, złomowany w 1919
 HMS „Revenge” – pancernik z okresu obu wojen światowych 
 HMS „Revenge” – okręt podwodny typu Resolution, który został zwodowany w 1968 i odstawiony w 1995.

Revenge